Whalley kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul E. Whalley
 Anthony J.S. Whalley

Robotskapade auktorsförkortningar